Volm ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Volm (1897–1958), deutscher Politiker (NSDAP)
 Saralisa Volm (* 1985), deutsche Schauspielerin